Pego (Abrantes) — freguesia portuguesa
Pego (Espanha) — município espanhol da província de Alicante

Desambiguações de topônimos